Il singolare del Croatia Open Umag 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Carlos Moyá era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–3 David Ferrer.

Teste di serie

  David Nalbandian (primo turno)
  Carlos Moyá (campione)
  Marcelo Ríos (primo turno)
  Ivan Ljubičić (quarti di finale)

 Fernando Vicente (quarti di finale)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 Albert Montañés (primo turno)
 Jan Vacek (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Croatia Open Umag 2002
ATP Tour 2002